Eropterus är ett släkte av skalbaggar. Eropterus ingår i familjen rödvingebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rödvingebaggar
Eropterus